

События

Римская империя 
 Император: Веспасиан.
 Консулы: Веспасиан (в 5-й раз) и Тит (в 3-й раз).
 Консулы-суффекты: Тиберий Плавтий Сильван Элиан (во 2-й раз), Луций Юний Квинт Вибий Крисп, Квинт Петиллий Цериал (во 2-й раз), Тит Клодий Эприй Марцелл (во 2-й раз), Гай Помпоний, Луций Манлий Патруин и Гней Домиций Тулл.
 74-78 — Наместник Британии Секст Юлий Фронтин. Завершил завоевание Уэльса. Строительство форта Сегонтиум (Кернарфон, северо-западный Уэльс).
 До 74 — Царь Киликии Полемон II. Женат на Беренике (ок.28-после 79).
Китай:
 Бань Чао захватил Кашгар.

Скончались 

 Антония Ценис — любовница императора Веспасиана
 Полемон II — последний царь Понта (38—64)

См. также